TUI fly (België), Belgische luchtvaartmaatschappij voorheen gekend onder de merknaam Jetairfly
 TUI fly (Nederland), Nederlandse luchtvaartmaatschappij voorheen Arke, ArkeFly
 TUI fly Nordic, Zweedse luchtvaartmaatschappij, voorheen Britanniafly en Britannia Nordic
 TUI fly (Deutschland), Duitse luchtvaartmaatschappij.